I'm the Man – album di Joe Jackson del 1979
 I'm the Man – EP degli Anthrax del 1987
 I'm the Man – singolo degli Anthrax del 1987
 I'm the Man – singolo di 50 Cent del 2016